Grandhomme ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Grandhomme (1834–1907), deutscher Arzt
 Paul Grandhomme (1851–1944), französischer Maler und Bildhauer